Aceasta este lista celor 294 de comune din departamentul Haute-Savoie, din Franța.

(CAA)-La Communauté de l'agglomération d'Annecy creată în 2001.

Haute-Savoie